Akaki – region w Etiopii
 Akaki – miejscowość na Cyprze

Osoby

 Akaki Bukija – radziecki wojskowy
 Akaki Cereteli – gruziński poeta
 Akaki Chorawa – radziecki aktor teatralny i filmowy
 Akaki Chubutia – gruziński piłkarz 
 Akaki Ckarozia – gruziński piłkarz
 Akaki Czaczua – gruziński zapaśnik
 Akaki Czchenkeli – gruziński polityk
 Akaki Kakauridze – turecki bokser pochodzenia gruzińskiego
 Akaki Meipariani – gruziński szermierz
 Akaki Mgeladze – radziecki i gruziński polityk
 Akaki Wasadze – gruziński i radziecki aktor